Krzysztof Janczak – aktor
 Krzysztof Janczak – siatkarz
 Krzysztof Aleksander Janczak – kompozytor
 Krzysztof Janczak – komendant SG